Romániai települések
 Valea Șesii Fehér megyében, Bucsony községben
 Valea Șesii Fehér megyében, Lupsa községben